Атроцираптор (, буквально — дикий разбойник) — род динозавров из семейства дромеозаврид, живших во времена мелового периода (верхний маастрихт,  назад) на территории современной провинции Альберта (Канада).

Описание 

Типовой и единственный образец, голотип RTMP 95.166.1, обнаружил Уэйн Маршалл в 1995 году, в слоях формации , также содержащих ископаемые остатки альбертозавра. Залежи окаменелостей располагаются в верхней части 4 блока формации, который датируется 68,5 миллионов лет назад. Голотип состоит из фрагментов челюстей (обе предчелюстные кости, правая верхняя челюсть, обе половинки нижней челюсти), зубов и многочисленных мелких фрагментов. Череп был необычно коротким и высоким. Зубы относительно прямые, но выходят из лунки под углом к линии челюсти, в результате чего выглядят сильно наклонёнными. В формации Хорсшу также было извлечено некоторое количество разрозненных зубов (ранее отнесённых к заврорнитолесту); эти фоссилии были признаны необычайно крупными зубами атроцираптора.

В 2004 году Филип Карри и Дэвид Варриккьо назвали и описали типовой вид Atrociraptor marshalli. Родовое название происходит от  — «дикарь», и  — «разбойник». Видовое название дано в честь первооткрывателя находки Уэйна Маршалла. 

В 2016 году  оценил длину животного в 2,5 метра, а массу в 15 килограммов. Атроцираптор отличается от бэмбираптора и прочих дромеозаврид зубами (зубы были разной длины, но одинаковой формы) и короткой и тупой мордой. Одно из окон черепа, верхнечелюстное отверстие, было сравнительно большим, и расположено прямо над другим окном, предчелюстным отверстием, что неизвестно у других видов. 

Исследователи отнесли атроцираптора к подсемейству велоцирапторин в пределах семейства дромеозаврид. Однако, в 2009 году Карри опубликовал кладистический анализ, показывающий атроцираптора представителем подсемейства Saurornitholestinae.

Примечания 

Дромеозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2004 году